«Над кукушкиным гнездом» («Полёт над гнездом кукушки», «Пролетая над гнездом кукушки», ) — роман Кена Кизи (1962). Считается одним из главных литературных произведений движений битников и хиппи. Существует несколько переводов романа на русский язык.

История 
Заголовком книги послужила последняя строчка детской считалки (Эпиграфом также вынесены две последние строчки):

Русский вариант:

Роман был адаптирован для театральной постановки Дейлом Вассерманом в 1963 году.

Журнал Time включил этот роман в свой список 100 лучших англоязычных произведений с 1923 по 2005 год.

Роман неоднократно подвергался попыткам запрета на территории Соединенных Штатов Америки, наряду с такими произведениями как «Великий Гэтсби», «Улисс» и «Над пропастью во ржи».

Сюжет 
Действие романа происходит в психиатрической больнице. Повествование идёт от лица индейца по кличке Вождь Бромден, одного из пациентов; Вождь притворяется глухонемым. Одним из главных героев романа является свободолюбивый пациент Рэндл Патрик Макмёрфи, переведённый в психиатрическую больницу из тюрьмы.

Макмёрфи противостоит старшей сестре Милдред Рэтчед. Она немолодая женщина, работающая в отделении больницы. Старшая сестра, олицетворение системы (Комбинат, как называет её рассказчик), личная жизнь которой не сложилась, тщательно укрепляет свою власть над пациентами и персоналом отделения. Бунтарь Макмёрфи принимается рушить устроенный ею порядок и быстро завоёвывает весомый авторитет среди остальных пациентов, уча их наслаждаться благами жизни и даже освобождая от хронических комплексов. Он заключает разнообразные пари с другими пациентами, организует в отделении карточные игры, пытается устроить просмотр трансляции бейсбольных игр Мировой серии по телевизору. Вопреки выигранному Макмёрфи голосованию среди пациентов, в котором решающим оказывается голос Вождя, сестра Рэтчед отключает телевизор от сети, но пациенты остаются перед экраном и притворяются, что смотрят бейсбол — этот акт массового неповиновения заставляет сестру Рэтчед потерять контроль над собой и сорваться.

Позже Макмёрфи узнаёт, что он — один из немногих пациентов, которые находятся в отделении не по своей воле, к тому же сестра Рэтчед имеет право неограниченно продлевать срок его содержания. После этого Макмёрфи временно прекращает войну с сестрой Рэтчед, для вида держится тихо и не нарушает правил распорядка. Пациент Чезвик, видевший в Макмёрфи могучего союзника в борьбе с царящими в отделении строгими порядками, впадает в депрессию и топится в бассейне. Вскоре Макмёрфи возвращается к конфликту, разбив кулаком застеклённое окно на сестринском посту; он устраивает в отделении игры в баскетбол, а через некоторое время — поездку на рыбалку в открытом море с участием десяти пациентов, включая Вождя. Эта поездка, хотя и санкционированная администрацией, становится для её участников поистине счастливым днём вне стен больницы.

Чуть позже Макмёрфи и Вождь вступают в драку с санитарами в душевой, и их отправляют на электрошоковую терапию, которая, однако, не производит на Макмёрфи существенного эффекта, а Вождь бесповоротно расстаётся со своей маской глухонемого и начинает свободно общаться с товарищами. Ещё позже Макмёрфи устраивает тайный визит двух проституток уже в само отделение; при этом инфантильный пациент-заика Билли Биббит, сданный в больницу своей деспотичной матерью, лишается девственности с одной из девушек, а другие пациенты вместе с ночным дежурным напиваются так сильно, что утром оказываются не в состоянии ни устроить для Макмёрфи запланированный побег, ни скрыть следы ночного веселья. Когда сестра Рэтчед угрожает Билли рассказать обо всём его матери, он в отчаянии перерезает себе горло скальпелем. Сестра Рэтчед обвиняет Макмёрфи в смерти Билли — после этого уже Макмёрфи теряет самообладание, избивает сестру Рэтчед и пытается задушить, но её вовремя отбивают врачи.

На этот раз Макмёрфи направляют на лоботомию, с которой он возвращается в вегетативном состоянии. Пациенты, благодаря его харизматическому влиянию ставшие к тому времени сильнее и смелее, освободившиеся как от страхов перед «нормальным» миром, так и от власти старшей сестры, постепенно покидают больницу. В финале Вождь, не в силах видеть состояние «овоща», в которое был превращён его друг Макмёрфи, душит его подушкой и сбегает из больницы, выбив окно.

См. также 
 Пролетая над гнездом кукушки (фильм)
 «Thalavattam» — индийский фильм 1986 года по мотивам романа

Примечания

Литература

Ссылки 
 Как Кен Кизи и его роман «Пролетая над гнездом кукушки» изменили сознание американцев. Esquire

Романы 1962 года
Романы США
Романы США XX века
Художественная литература о психических расстройствах
Проституция в культуре и искусстве
Романы на английском языке
Дебютные романы
Книги издательства «Viking Press»